Niemcy:
 Syrgenstein – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Syrgenstein – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau

Inne:
 Syrgenstein – pałac
 Syrgenstein – ród